Anastasija Davydova – ex sincronetta russa
 Elena Davydova – ex ginnasta sovietica naturalizzata russa
 Irina Davydova – ostacolista russa